Propomacrus davidi — жук из подсемейства Euchirinae в составе пластинчатоусых жуков.

Описание 
Длина тела (без головы) самца до 44 мм, самки - до 36 мм. Длина передних ног самца до 60 мм.
Крупные, продолговатые жуки кирпично-рыжей или темной, красновато-черно-бурой окраски, с зеленоватым металлическим отливом. Голова маленькая, наличник кпереди трапециевидно сужен и на переднем крае несколько закруглен.

Сверху переднеспинка равномерно пунктпрована и посредине имеет слабое, продольное вдавление. Щиток небольшой, закругленно-треугольный. Боковой край переднеспинки в передней половине гладкий, за серединой с угловатым выступом, за которым в направлении назад он почти прямой и сильно зазубренный. Задний край посредине слегка дуговидно выпуклый, перед задними углами с глубокими выемками.
Надкрылья продолговатые, с закругленными боками и сильными плечевыми буграми. Пигидий небольшой, плоский. Грудь в рыжих волосках.

Передние ноги у самца сильно удлинены. Передние бедра самца длинные, спереди посредине несут зубец, передние голени также сильно удлинены, изогнуты, снаружи несут более или менее многочисленные зубцы на внутреннем крае с 2 не особенно большими зубцами. Средние и задние голени снаружи с несколькими зубцами, из которых нижний наиболее сильный, их вершины с 2 нормальными шпорами. Лапки несколько длиннее голеней,. Коготки снизу с сильным зубцом, находящимся посредине и стоящим перпендикулярно к длине коготка.

В большинстве случаев встречаются относительно редко.

Ареал 
Эндемик Китая. Ареал включает Центральный Китай, в частности провинцию Цзянси.

Размножение 
Личинки не описаны. Жуки развиваются в трухлявой древесине и дуплах деревьев и здесь же окукливаются. Продолжительность развития жуков неизвестна.

Литература 
С.И. Медведев Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae.
Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. X, вып. 4. М.-Л., Изд. АН СССР. 1960. 399 с.

Euchirinae
Животные, описанные в 1874 году
Насекомые Азии
Эндемики Китая